PFK Ludogorets Razgrad (bulgariska: ПФК Лудогорец Разград), är en fotbollsklubb i Razgrad i Bulgarien. Klubben grundades officiellt 18 juni 2001.

Meriter 
 Bulgariska mästerskapen: 11 
 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Bulgariska cupen: 10
 2012, 2014
 Bulgariska Supercupen: 5
 2012, 2014, 2018, 2019, 2021

Placering senaste säsonger

Färger 
PFK Ludogorets spelar i gröna trikåer; bortastället är vitt.

Trikåer

Trupp 2021

Kända spelare 
  Plamen Iliev (2019–)
  Claudiu Keșerü (2015–)

Tränare 
  Ivaylo Petev, 2010–2013
  Stoycho Stoev, 2013–2014
  Georgi Dermendzhiev, 2014–2015, 2015–2017
  Dimitar Dimitrov, 2017–2018
   Paulo Autuori, 2018
  Stoycho Stoev, 2019
  Pavel Vrba, 2019–2020
  Valdas Dambrauskas, 2021
  Ante Šimundža

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Facebook webbplats
 Twitter webbplats
 Ludo på Soccerway
 Ludogorets på bgclubs.eu
 Ludogorets på UEFA.com
 Ludo på Transfermarkt
 RSSSF: bulgchamp
 RSSSF: bulghist

Fotbollsklubbar i Bulgarien
Sportklubbar bildade 2001